Hewson steht für:

 Hewson Consultants, britische Computerspielfirma
 Hewson-Gletscher, Gletscher in der Ross-Dependency, Antarktika
 Mount Hewson, Berg im Viktorialand, Antarktika

Hewson ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Hewson (* 1954), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Brian Hewson (1933–2022), englischer Leichtathlet
 Eve Hewson (* 1991), irische Schauspielerin
 Joanne Hewson (* 1930), kanadische Skirennläuferin
 John Hewson (* 1946), australischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Liv Hewson (* 1995), australische Person, schauspielerisch tätig
 Marillyn Hewson (* 1954), US-amerikanische Managerin
 Paul David Hewson, Geburtsname von Bono (* 1960), irischer Rockmusiker
 Richard Anthony Hewson (* 1943), britischer Musikproduzent
 Sam Hewson (* 1988), englischer Fußballspieler
 Tony Hewson (1934–2020), britischer Radrennfahrer
 William Hewson (1739–1774), britischer Chirurg